

Персоналії

Прізвище 
 Джон Емерсон (; 1874—1956) — американський письменник, сценарист, кінорежисер.
 Ернест Аллен Емерсон (; 1954) — американський науковець в галузі теоретичної інформатики та верифікації, лауреат премії Тюрінга.
 Кіт Емерсон (; 1944) — британський рок-музикант.
 Майкл Емерсон (; 1953) — американський кіно- та телевізійний актор.
 Нельсон Емерсон (; 1967) — канадський хокеїст.
 Ральф Волдо Емерсон (; 1803—1882) — американський письменник, філософ.
 Рой Емерсон (; 1936) — австралійський тенісист.

Ім'я 
 Емерсон Луїс Фірміно (1973) — бразильський футболіст, нападник.
 Емерсон Ітем (1992) — американський хокеїст.
 Емерсон Феррейра (1976) — бразильський футболіст, півзахисник.
 Емерсон Фіттіпальді (1946) — бразильський автогонщик.
 Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (1995) — український футболіст, захисник.
 Едвард Емерсон Барнард (1857—1923) — американський астроном.
 Ерік Емерсон Шмідт (1955) — голова ради директорів компанії Google.
 Роберт Емерсон Лукас (1937) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії.

Топоніми 

 Емерсон — місто, штат Арканзас
 Емерсон — місто, штат Джорджія
 Емерсон — місто, штат Айова
 Емерсон — місто, штат Нью-Джерсі
 Емерсон — селище, штат Небраска
 Емерсон () — гора (2190 м), найвища вершина хребта Дубрідґе, в Адміралтейських горах (Трансантарктичні гори, Східна Антарктида).

Інше 
 8225 Емерсон — астероїд головного поясу.
 Емерсон, Лейк і Палмер — британський рок-гурт напрямку прогресивний рок.

Англійські прізвища